Калашниково — топоним в России:

 Калашниково — деревня в Тарском районе Омской области, упразднена в 2008 г.
 Калашниково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Калашниково — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.
 Калашниково — посёлок городского типа в Лихославльском районе Тверской области.

 Калашниково — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.